Speyer steht für:

Astronomische Objekte:
 (263932) Speyer, Asteroid des Hauptgürtels

Geographische Objekte: 
 Mount Speyer, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte:
 Speyer, Stadt am Oberrhein, Rheinland-Pfalz

Personen:
 Speyer (Unternehmerfamilie), ist eine jüdische, aus Deutschland stammende Unternehmer- und Bankiersfamilie

 Adolph Speyer (1812–1892), deutscher Schmetterlingskundler
 Agnes Speyer (1875–1942), österreichische Malerin, Graphikerin und Bildhauerin
 Albert von Speyer-Bölger (1848–1921), Schweizer Bankier
 Alexis de Speyer (1854–1916), russischer Diplomat
 August Speyer (Verleger) (1785–1865), deutscher Verleger und Waldecker Hofbibliothekar
 August Speyer (Autor), Coautor von Adolph (Bruder oder Vater?)
 Augustin Speyer (* 1974), deutscher Sprachwissenschaftler
 Cäsarius von Speyer (* 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts; † um 1239), erster Provinzial der deutschen Provinz des Franziskanerordens
 Carl Speyer (Paläontologe) (1877–1927), deutscher Historiker und Paläontologe
 Christian Speyer (1855–1929), deutscher Pferdemaler
 Edmund Speyer (1878–1942), deutscher Hochschullehrer und Chemiker jüdischer Abstammung
 Eva Speyer (1882–1975), deutsche Schauspielerin
 Franziska Speyer, geborene Gumbert (1844–1909), deutsche Stifterin und Mäzenin
 Friedrich Speyer (1782–1839), deutscher Arzt
 Georg Speyer (1835–1902), deutscher Bankier und Mäzen
 Günter Speyer (* 1927), deutscher Autor
 Heinrich Speyer (1897–1935), deutscher Orientalist
 Jaap Speyer (1891–1952), niederländischer Filmregisseur
 Jacob Samuel Speyer (1849–1913), niederländischer Indogermanist und Klassischer Philologe
 James Speyer (1861–1941), US-amerikanischer Bankier aus New York City
 Jerry Speyer (* 1940), US-amerikanischer Milliardär und Mitbegründer der Tishman Speyer Properties
 Leonora Speyer (1872–1956), US-amerikanische Geigerin und Dichterin
 Ludwig Wagner-Speyer (1882–1939), deutscher Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer
 Marcel Speyer (1893–unbek.), deutscher Fußballspieler
 Marie Speyer (1880–1914), luxemburgische Germanistin und Lehrerin
 Michel Speyer (um 1740–1822), deutscher Rabbiner
 Oscar Speyer (1827–1882), deutscher Geologe und Paläontologe
 Rudolf Cahn-Speyer (1881–1940), österreichischer Dirigent, Komponist und Autor
 Sigismund Kohn-Speyer (1830–1895), deutscher Kaufmann und Bankier zu Frankfurt am Main
 Simon von Speyer († 1403), Weihbischof in Köln

 Wolfgang Speyer (* 1933), deutscher Altphilologe

Unternehmen:
 Lazard Speyer-Ellissen, ehemaliges deutsch-jüdisches Bankhaus in Frankfurt am Main

Verwaltungsbezirke:
 Bistum Speyer

Sonstiges:
 Georg und Franziska Speyer’sche Studienstiftung